Хамакар — село в Катангском районе Иркутской области.

География 
Село находится на реке Нижняя Тунгуска.

Население 
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года население НП составило 99 человек, из них 46
мужчин и 53 женщины.

Власть 
Село в административном плане относится к Ербогаченскому муниципальному образованию Катангского района
Иркутской области.

Примечания 

Населённые пункты Катангского района